Бакарджиев () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Бакарджиев, Васил (1906—1980) — болгарский актёр и режиссёр.
 Бакарджиев, Георги (1899-1972) — заслуженный художник Болгарии.
 Бакарджиев, Димитр (1880—1919) — болгарский революционер.
 Бакарджиев, Никола (1881—1954) — болгарский военачальник, Министр войны Болгарии (1929—1931).
 Бакарджиев, Николай — болгарский футболист, полузащитник футбольного клуба Ботев (Враца).
 Бакарджиев, Йордан Рафаилов (в монашестве Иосиф; 1870—1918) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Тырновский.

См. также 
 Христов-Бакарджиев, Каролин (род. 1957) — американская писательница, арт-историк.